volkstümlich steht für:

 auf die Kultur oder das Selbstverständnis eines Volkes bezogen, siehe Volkstum
 beim Volk beliebt, siehe Popularität

Siehe auch:
 „Volkstümliche“, eine politisch-literarische Richtung in Ungarn, siehe Populisten und Urbane